O.Fedtsch. kan som auktorsförkortning betyda:

 Olga Alexandrowna Fedtschenko
 Olga Alexandrovna Fedtschenko

Robotskapade auktorsförkortningar